

Населені пункти та їхні частини

 Бялути — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Бялути — село в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Бялути — село в гміні Ілово-Осада Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бялути — осада в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки